Bank signifie banque en anglais.

Toponyme 

 Bank, village anglais du comté du Hampshire.
 Bank,  station de la ligne de métro léger automatique londonienne Docklands Light Railway.

Personnalités 
 Melissa Bank (1960-2022), auteure américaine.

Œuvres 

 Bank (film)
 Bank, roman d'Arthur Hailey paru en 1975.